То́мми Ю́хани Хя́ти (; ) — финский кёрлингист, второй в команде Финляндии на .

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (), бронза (, ).

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Финляндии по кёрлингу